Schischkoff (englisch: Chichkoff oder Shichkov) ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Schischkoff (1912–1991), bulgarischer Mathematiker
 Georgi Schischkoff (Zoologe) (1865–1943), bulgarischer Zoologe

Siehe auch:
 Schischkow